Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2018 в зоне КОНКАКАФ проходил с 22 марта 2015 года по 10 октября 2017 года и определил участников ЧМ-2018 в России от Северной и Центральной Америки. Первые 3 команды вышли в финальный турнир чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая 4 место, участвовала в межконтинентальных стыковых матчах с представителем зоны АФК.

Формат 
Отборочный турнир состоит из пяти раундов:
 В первых трех раундах команды делятся на пары и играют по два матча по системе плей-офф (навылет):
 Первый раунд: 14 худших по рейтингу сборных (7 пар), матчи с 22 по 31 марта 2015.
 Второй раунд: 7 победителей первого раунда и сборные, занимающие в рейтинге места с 9-го по 21-е (10 пар), матчи с 7 по 16 июня 2015.
 Третий раунд: 10 победителей второго раунда и сборные, занимающие в рейтинге 7-е и 8-е места (6 пар), матчи 4 и 8 сентября 2015.
 Четвертый раунд: Лучшие 6 сборных в рейтинге и 6 победителей третьего раунда разбиваются на 3 группы по 4 команды и проводят традиционный двухкруговой турнир. Две лучшие команды из каждой группы выходят в пятый раунд. Матчи 13 и 17 ноября 2015, 25 и 29 марта 2016, 2 и 6 сентября 2016.
 Пятый раунд: 6 сборных, вышедших из четвертого раунда, проводят традиционный двухкруговой турнир. Три лучшие команды выходят в финальную часть Чемпионата мира. Четвертая команда играет стыковые матчи (дома и в гостях) с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире от Азии. Матчи пятого раунда проводятся с 7 ноября 2016 по 10 октября 2017. Стыковые матчи проводятся в период с 6 по 14 ноября 2017.

Участники 
{| class="wikitable"
|+Сборные КОНКАКАФ в рейтинге ФИФА (август 2014 года)
|-
!Стартуют с четвёртого раунда  (Позиции с 1-й по 6-ю)
!Стартуют с третьего раунда  (Позиции 7-я и 8-я)
!Стартуют со второго раунда  (Позиции с 9-й по 21-ю)
!Стартуют с первого раунда  (Позиции с 22-й по 35-ю)
|-valign=top
|
  (15)
  (17)
  (18)
  (43)
  (63)
  (80)
|
  (85)
  (117)
|
  (122)
  (124)
  (124)
  (126)
  (127)
  (131)
  (134)
  (134)
  (138)
  (142)
  (149)
  (153)
  (155)
|
  (159)
  (162)
  (165)
  (168)
  (169)
  (173)
  (175)
  (181)
  (182)
  (191)
  (193)
  (197)
  (201)
  (207)
|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Примечания
  СЛ: Ответный матч также игрался в Антигуа и Барбуде, поскольку Сент-Люсия не предоставила стадиона, удовлетворяющего правилам ФИФА

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа C 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Пятый раунд 
Завершающий раунд отборочного турнира от зоны КОНКАКАФ традиционно представляет собой двухкруговой турнир с участием 6 команд. Лучшие 3 команды напрямую вышли в финальную часть Чемпионата мира, четвертая команда сыграла стыковые матчи с представителем АФК. Матчи пятого раунда прошли с 7 ноября 2016 по 10 октября 2017.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу